Эрба () — может означать:

Топоним 
 Италия
 Эрба — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

 Китай
 Эрба — город в провинции Ганьсу.
 Эрба — город столичного района Харбина.

Фамилия 
Эрба — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Эрба, Каролина (род. 1985) — итальянская фехтовальщица-рапиристка, чемпионка мира и Европы, призёрка Европейских игр.
 Эрба-Одескальки, Бенедетто (1679—1740) — архиепископ Милана (1712—1737), кардинал с 1713 года.

См. также